Mercurius ist:

 Mercurius, der römische Gott der Händler und der Diebe
 Mercurius Hranno, germanischer Gott
 in der Alchemie die Bezeichnung für Quecksilber
 Mercurius (Mondkrater), benannt nach dem römischen Gott
 Mercurius (Heiliger) (224–250), christlicher Heiliger und Märtyrer, siehe auch: Oratorio di San Mercurio
 Geburtsname von Johannes II. (Papst)
 Mercurius (Roman), ein Roman von Claudia Groß
 Mercurius (Unternehmen), ein hessischer Finanzdienstleister
 Nordischer Mercurius, Hamburger Zeitung

 ein akademischer Beiname:
 Mercurius (1684): Theodor Christoph Krug von Nidda (1653–1719), Berghauptmann, Mediziner, Leibarzt des Großen Kurfürsten und Mitglied der Leopoldina

Siehe auch:
 Merkur
 Mercurio